Яунпілс — власна назва.

Топоніми

Яунпілс — село.
 Яунпілська волость
 Яунпілський замок
 Яунпілський край